За́падная А́ттика () — одна из периферийных единиц Греции. Является региональным органом местного самоуправления и частью административного деления. По программе Калликратиса с 2011 года входит в периферию Аттику. Включает в себя бывшую номархию Западная Аттика. Площадь 1004,007 км². Население —  жителей по переписи 2011 года. Плотность — 160,28 человек на квадратный километр. Административный центр — город Элефсис. Антиперифериарх — Василиу Иоанис ().

Административное деление 
Периферийная единица Западная Аттика включает в себя пять общин:

Номархия Западная Аттика 
Номархия Западная Аттика () подразделялась на 10 общин и 2 сообщества. По программе Калликратиса с 31 декабря 2010 года административное деление Греции на номы было упразднено.

Население

Примечания